El Torneig de Seül 2013, oficialment conegut com a KDB Korea Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 10a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de setembre de 2013 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

La tennista polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar el seu tercer títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    

2013
WTA Tour 2013